Degha peut désigner :
 les Degha, une population de Côte d'Ivoire
 le degha, une langue de Côte d'Ivoire et du Ghana